

Codici 
 tck – codice ISO 639-3 della lingua tchitchege

Sigle 
 Tecktonik (TCK) è un marchio registrato di abbigliamento, nato in Francia.
TCK – Banda di Albuquerque negli Stati Uniti